Мондов списак 100 најбољих књига века је састављен у пролеће 1999. г, након анкете коју су спровели француски трговачки ланац Fnac и париски дневни лист Le monde. Циљ је био да се направи списак 100 најбољих књига 20. века.

Прво је направљена прелиминарна листа од 200 књига, а затим је око 17.000 Француза гласало одговарајући на питање „Које књиге су вам остале у памћењу?“ ().

Међу књигама са списка су романи, књиге поезије, драме и стрип. Фредерик Бегбеде је у свом есеју „Последњи попис пре ликвидације“ () анализирао првих 50 књига са списка и скренуо пажњу на његов етноцентрични карактер.

100 књига века

Види још 
 Нобелова награда за књижевност
 Пулицерова награда

Референце

Спољашње везе 

Француска књижевност